kierownica maszyny przepływowej
 kierownica samochodu
 kierownica (tor kolejowy)
 kierownica paraboli
 kierownica rowerowa
 Kierownica (kontroler) – urządzenie podłączane do komputera bądź konsoli gier wideo

Zobacz też 

 wolant